Ellisville désigne les lieux suivants aux États-Unis :

 Ellisville (comté de Baldwin, Alabama)
 Ellisville (comté de Cherokee, Alabama)
 Ellisville, un village du comté de Fulton dans l'Illinois.
 Ellisville (Mississippi).
 Ellisville, une ville du comté de Saint-Louis, dans le Missouri.